Kuligi peut désigner en Pologne :
 Kuligi, village de la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Kuligi, village de la voïvodie de Podlachie